Chițu ist der Familienname folgender Personen:
 Andreea Chițu (* 1988), rumänische Judoka
 Aurelian Chițu (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Chițu (1828–1897), rumänischer Anwalt und Politiker
 Marian Chițu (* 1986), rumänischer Fußballspieler